Carovana – convoglio di cammelli o dromedari arabi finalizzato alla conduzione dei commerci lungo le vie carovaniere
 Carovana – album di Luca Carboni
 Carovana (Stagecoach West) – serie televisiva statunitense
 Carovane – album di Sergio Cammariere
 Carovane (Caravan) – film del 1934 diretto da Erik Charell